Джеймс Макинтош (, 24 октября 1765 — 30 мая 1832) — шотландский публицист, историк и один из представителей шотландской философской школы, в молодости был медиком, потом адвокатом, служил в Индии, затем был членом парламента и министерства.

В философских воззрениях, опираясь отчасти на Канта, он ратовал против принципов сенсуализма в теории познания и эгоизма — в этике.

Его  (1830) была переведена на  (1834), так же, как и его статьи по общей истории философии (, 1820).

Выдающимся публицистом Макинтош проявился в тщательно обдуманной полемической брошюре: «Vindiciae Galliae» (1791 — единственный достойный ответ на  Э. Бёрка).

Краткую историю Англии он написал для «Cyclopedia» Lardner’a (1830).

После его смерти вышло начало спокойной и беспристрастной , излагающей события лишь трех гг. (1685—1688).

Сын Джеймса Макинтоша — Роберт Джеймс Макинтош () издал  (Лондон, 1834).

Ср. Essay Маколея о M.

Quotations 
 Vindiciæ Gallicæ
 Diffused knowledge immortalizes itself.
 The Commons, faithful to their system, remained in a wise and masterly inactivity.
 Dissertation on Ethical Philosophy.
 The frivolous work of polished idleness.
 It is right to be contented with what we have, never with what we are.
 Causes of the Revolution of 1688.
 Disciplined inaction. Chap. vii.
 Life
 Tiffin. What?, index.

Книги 
 1791: Vindiciæ Gallicæ.
 1831: History of England — contributed to Lardner’s Cabinet Cyclopaedia
 1830: Dissertation on Ethical Philosophy.
 1834: Causes of the Revolution of 1688. (begun 1811-2, unfinished, edited by William Wallace after Mackintosh’s death — chiefly known by Macaulay’s essay upon it and by scandal which ensued.)
 1846: Complete Works

Литература 
 Чудинов А.В. Размышления англичан о Французской революции: Э. Бёрк, Дж. Макинтош, У. Годвин. М.: Памятники исторической мысли, 1996. 301 с.

Ссылки 
 

Историки Шотландии
Родившиеся в Хайленде
Политики Шотландии